Medicina alternativă (numită și medicină complementară sau medicină neconvențională constă în metode de diagnosticare și tratament care se află în afara medicinei convenționale.

Structură 
Medicina complementară cuprinde ca elemente componente în principal: terapii alternativa, specialiști în medicină complementară și mijloace de tratament complementare.

Terapiile alternative 
Acestea cuprind în esență: terapii naturiste, terapii prin atingere și terapii prin mișcare.

Terapiile naturiste   
Sunt un ansamblu de practici medicale care folosesc în mod memijlocit remedii provenite direct din natură, îndeosebi: structuri fizice, radiații, energie și psihicul uman. Ele înglobează categorii cum sunt: fitoterapia (terapia cu ceaiuri, terapia cu plante aromate – aromoterapia, terapia cu uleiuri – oleoterapia, terapia cu muguri de plante – gemoterapia ș.a.), apiterapia, mineraloterapia (argiloterapia, terapia cu cenușă vegetală, terapia cu cărbune vegetal ș.a.), terapia cu insecte – entomoterapia, terapia cu lipitori – hirudoterapia, zooterapia, terapia cu factori naturali (balneoterapia, talasoterapia, helioterapia, hidroterapiaș.a.), dietoterapia (oligoterapia, dieta cu suplimente nutritive, alimentația macrobiotică, alimentația vegetariană, posturile ș.a.), terapia radiantă (radioterapia, magnetoterapia, cristaloterapia ș.a.), terapia energetică (acupunctura, moxibustia, auriculoterapia, scalpoterapia, bioenergoterapia, terapia prin biorezonanță, cosmoenergoterapia ș.a.) și psihoterapia (hipnoterapia, sacroterapia, sofrologia, biofeedback-ul, vizualizarea, meditația ș.a.).

Terapiile prin atingere 
Ele definesc acele metode și procedee de păstrare și restabilire a sănătății prin manipulări terapeutice exercitate asupra corpului fizic uman sau animalier .

Categorii principale: osteopatia, etiopatia, chiropractica, Reiki, masajul, reflexoterapia, haptonomia, Rolfingul, terapia Mézières, terapia Feldenkrais, terapia Alexander, terapia Trager, terapia Bowen  și terapia craniosacrala.

Terapiile prin mișcare 
Sunt acele practici medicale care au ca principiu de bază în prevenirea și combaterea bolilor utilizarea unor dinamici speciale ale corpului fizic uman sau animalier.

Categorii de bază: Yoga, tai chi chuan și qi gong.

Alți termeni 
Medicina holistică este un alt rebranding al medicinei alternative. În acest caz, cuvintele echilibru și holism sunt adesea folosite alături de complementar sau integrator, pretinzând că ia în considerare o persoană „întreg”, în contrast cu presupusul reducționism al medicinei.

Specialiști 
În unele lucrări se folosește și expresia „terapeuți în terapii complementare" . Ea trebuie înlocuită cu cea de mai sus, deoarece este redundantă.

Categorii principale: terapeuți naturiști, terapeuți în îngrijirea prin atingere, terapeuți în îngrijirea prin mișcare.

Terapeuții naturiști 
Categorii: fitoterapeuți, apiterapeuți, mineraloterapeuți, radioterapeuți, bioenergoterapeuți, psihoterapeuți ș.a.

Terapeuții în îngrijirea prin atingere 
Categorii: osteoterapeuți, chiropracticieni, maseori, reflexoterapeuți, haptonomiști ș.a.

Terapeuții în îngrijirea prin mișcare 
Categorii: yogini, specialiști în tai qi chuan și specialiști în qi gong.

Mijloace de tratament complementare 
Categorii principale: remedii naturiste (ceaiuri, tincturi, lipitori, insecte, radiații, bioenergie, persuasiune terapeutică ș.a.), manipulări terapeutice și exerciții fizice.

Critici 
Medicina complementară nu este acceptată de lumea științifică medicală.
Astfel, National Science Foundation o definește referindu-se la toate acele tratamente a căror eficacitate nu au fost testate prin metode științifice.

O mare parte din medici susțin că terapiile alternative au doar efect placebo și că nu numai că ar fi inutile, ci chiar periculoase deoarece, prin aspectul iluzoriu al unei vindecări miraculoase, pacienții sunt îndepărtați de actul medical care are eficacitatea verificată prin teste clinice și are la bază fundamentarea științifică.

Note

Bibliografie
 Simon Singh. Trick or Treatment?: Alternative Medicine on Trial, Ed. Random House, 2008
 Rose Shapiro, Suckers: How Alternative Medicine Makes Fools of Us All, Ed. Random House, 2008
 Rodica Albu, Terapii complementare, glosar terminologic, Performantica, 2005
 Ovidiu Bojor, Octavian Popescu. Fitoterapie tradițională și modernă, Ed. Fiat Lux, 2003, ISBN 973-9250-67-X, p. 15-18.
 Dr. Pavel Chirilă, biol. Nicoleta Macovei, dr. Maria Chirilă. bilo. Elena Capetti, Bolnavul ca victimă... Răspunsul medicinii naturiste, Ed. Christiana, 2000, ISBN 973-98985-9-9.
 Fănică-Voinea Ene. Să ne tratăm singuri. Ghid de terapie naturistă, ediția a VI-a, Ed. All, 2009, ISBN 978-973-571-947-0, p. 39-45.
 Fănică-Voinea Ene. Terapie naturistă. Cazuistică. Cancer/Boli autoimune/Alte afecțiuni, Ed. All, 2009, ISBN 978-973-571-947-0, p. 25.

Legături externe 
 Site-ul Institutului Național de Medicină Complementară și Alternativă
 Portalul terapeuților din România
 RoMedic.ro
 Calea spre tămăduire, 3 mai 2007, Mihaela Stanescu, Descoperă
 Fața crudă a medicinei naturiste, 19 decembrie 2011, Mihaela Stănescu, Descoperă
 Urinoterapia - controversata medicina a extremelor, 14 iulie 2009, Cecilia Stroe, Descoperă
 Un ghem de energii numit ființă, 12 februarie 2007, Cecilia Stroe, Descoperă
 Terapii neconvenționale: tratamentele cu animale vii, 16 august 2013, Descoperă
 Vindecarile miraculoase – medicina paranormala, 16 iulie 2009, Cecilia Stroe, Descoperă
 WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine

Vezi și 

 Acupunctură
 Aromoterapie
 Astrologie medicală
 Chi Kung (Qi Gong)
 Cristaloterapie
 Cromoterapie
 Falun Gong
 Fitoterapie
 Masaj Tuina
 Meloterapie
 Presopunctură
 Radiestezie (Inforenergetică)
 Reflexoterapie
 Reiki
 Rețea Hartmann
 Taijiquan
 Tehnică radiantă
 Balneofizioterapie
 Dietoterapie
 Homeopatie
 Psihoterapie
 Sahaja Yoga
 Terapia Bowen

Medicină alternativă
Pseudoștiință